Lista podiów reprezentacji Polski w Pucharze Świata w skokach narciarskich – występy reprezentantów Polski w skokach narciarskich w konkursach Pucharu Świata, zakończone zdobyciem miejsca na podium. Polscy skoczkowie dokonali tego 254 razy w zawodach indywidualnych i 32 w drużynowych.

Pierwsze podium dla Polski zdobył Piotr Fijas w pierwszej edycji Pucharu Świata. Podczas konkursu 28. Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen skoczył 98,5 m i 101,5 m, co dało mu trzecie miejsce. Pierwsze zwycięstwo dla polskiej reprezentacji zdobył natomiast Stanisław Bobak – 26 stycznia 1980 zajął pierwsze miejsce podczas zawodów na Średniej Krokwi w Zakopanem, skacząc 81,5 m i 82 m. Skoczek nie dostał za nie nagrody, mimo przesłania jej przez FIS do Polskiego Związku Narciarskiego. Dzień później, na Wielkiej Krokwi, po oddaniu skoków na odległość 113 m i 113,5 m zwyciężył Piotr Fijas, a drugie miejsce zajął Stanisław Bobak. Następnie ci dwaj skoczkowie zdobyli jeszcze w sumie 11 miejsc w pierwszej trójce. Kolejne podium dla Polski zdobył 24 marca 1984 w Planicy Janusz Malik, zajmując trzecie miejsce. 23 lutego 1985 zaś na najniższym stopniu podium stanął Tadeusz Fijas.

Następnym zawodnikiem, który stanął na podium, był Adam Małysz – zajął 18 lutego 1996 drugie miejsce na skoczni Pine Mountain. Małysz w ciągu kolejnych kilkunastu lat startów w Pucharu Świata 92-krotnie stawał na podium, odnosząc przy tym 39 zwycięstw. Jeszcze w trakcie trwania kariery zawodniczej Adama Małysza na podium Pucharu Świata stanął Kamil Stoch. Jego pierwszym miejscem na podium było zwycięstwo 23 stycznia 2011 w Zakopanem. Przez kolejne lata regularnie zajmował miejsca w czołowej trójce zawodów, 80-krotnie plasując się na podium w zawodach indywidualnych i osiągając przy tym 39 zwycięstw. W kolejnych sezonach na podium indywidualnych konkursów Pucharu Świata stawali ponadto Dawid Kubacki (37 razy), Piotr Żyła (22 razy), Maciej Kot (3 razy), Jan Ziobro (2 razy) oraz Krzysztof Biegun i Andrzej Stękała (1 raz).

W zawodach drużynowych pierwsze miejsce na podium polscy skoczkowie osiągnęli 9 grudnia 2001 w Villach, gdzie w składzie: Robert Mateja, Wojciech Skupień, Łukasz Kruczek i Adam Małysz, zajęli trzecie miejsce. Kolejne drużynowe podium polscy skoczkowie zdobyli blisko 8 lat później, zajmując drugie miejsce na mamuciej skoczni w Planicy. Pierwszy triumf w drużynowych zawodach PŚ reprezentanci Polski odnieśli 3 grudnia 2016 w Klingenthal, gdzie zaprezentowali się w składzie: Piotr Żyła, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Maciej Kot. Łącznie polscy skoczkowie 32-krotnie stanęli na podium drużynowych zawodów Pucharu Świata, odnosząc przy tym 8 zwycięstw.

Konkursy indywidualne

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca na podium według sezonów

Klasyfikacja zawodników 
Stan na 16 marca 2023

Najwięcej razy spośród Polaków – 92-krotnie – na podium zawodów indywidualnych Pucharu Świata stawał Adam Małysz.

Konkursy drużynowe

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca na podium według sezonów

Klasyfikacja zawodników 

Najwięcej razy spośród Polaków – 30-krotnie – na podium zawodów drużynowych Pucharu Świata stawał Kamil Stoch. W sumie w 31 konkursach, zakończonych miejscem na podium, stawało 17 polskich zawodników.

Klasyfikacja łączna 

Łącznie w konkursach indywidualnych i drużynowych Pucharu Świata najczęściej – 110-krotnie – stawał Kamil Stoch.

Zobacz też 
 Lista skoczków narciarskich z podium w Pucharze Świata
 Lista skoczków narciarskich ze zwycięstwem w Pucharze Świata
 Zwycięzcy konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich
 Lista podiów reprezentacji Polski w Letnim Grand Prix w skokach narciarskich

Uwagi

Przypisy 

Reprezentacja Polski w skokach narciarskich
Puchar Świata w skokach narciarskich
Strony przeglądowe – sport